The Bait – film del 1916 diretto da William Bowman
 The Bait – film del 1921 diretto da Maurice Tourneur
 The Bait – film del 2009 diretto da Aleks Rosenberg
 The Bait – cortometraggio del 2012 diretto da lya Chernov